

Cinema 

 L'ammaliatrice – primo titolo italiano del film del 1925 La via senza gioia (Die freudlose Gasse)
 L'ammaliatrice (The Flame of New Orleans) – film del 1941 diretto da René Clair e interpretato da Marlene Dietrich